Приданников — фамилия. Известные носители:
 Приданников, Иван Александрович — и. о. директора Красноярского педагогического института;
 Приданникова, Анна Викторовна (1993) — российская дзюдоистка.